Иныльче́к (Энгильче́к):
 Иныльчек — горный хребет в Киргизии.
 Иныльчек — река на Тянь-Шане.
 Северный и Южный Иныльчек — ледники в Центральном Тянь-Шане.